Голубац (село)
 Голубац (долина)
 Голубац (община)
 Голубацкая крепость
 См. ТакжеМонастырь Туман